Argento ist der Familienname folgender Personen:

 Asia Argento (* 1975), italienische Schauspielerin und Filmregisseurin
 Dario Argento (* 1940), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Dominick Argento (1927–2019), US-amerikanischer Komponist
 Gaetano Argento (1661–1730), italienischer Jurist
 Mino Argento (* 1927), italienisch-amerikanischer Künstler
 Valentino Argento (1888–19..), italienischer Fechter
Siehe auch:
 Monte Argento